Okręty US Navy o nazwie USS "Octorara":

 Pierwszy "Octorara" był parowcem Union Navy będącym w służbie w latach 1862-1865 i biorącym udział w wojnie secesyjnej.
 Drugi "Octorara" (IX-139) był tankowcem będącym w służbie US Navy w latach 1944-1946. Wypożyczony ZSRR w na początku II wojny światowej. Wodowany w 1921.

Octorara